Jobst von Hoya ist der Name folgender Personen:

 Jobst I. von Hoya (um 1460–1507), von 1466 bis 1507 regierender Graf von Hoya, siehe Jobst I. (Hoya)
 Jobst II. von Hoya (1493–1545), von 1511 bis 1545 regierender Graf von Hoya, siehe Jobst II. (Hoya)